US Open 1977 – ostatni, czwarty w sezonie tenisowy turniej wielkoszlemowy, który odbywał się pomiędzy 31 sierpnia a 11 września, na zielonej mączce nowojorskiego West Side Tennis Club w dzielnicy Forest Hills. Była to 97. edycja rozgrywek. Pula nagród wyniosła 462 420 dolarów amerykańskich.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Turnieje juniorskie

Gra pojedyncza chłopców

Gra pojedyncza dziewcząt

Przypisy

Bibliografia 
 
 

US Open według lat
1977 w tenisie ziemnym